Субаши:

 Субаши (турец.) — «начальник войска» — предводитель сипахиев в пределах одной казы, в мирное время выполняющий также функции публичного стража порядка и подчиняющийся алайбею. Носил также титул черибаши.
 Субаши (Ялова)
 Субаши, Якуп Шевки
 Головинка (Сочи) — Поселение адыгов-шапсугов в устье реки Шахе известно с XVII века под названием Субаши

См. также 
 Субаш

Примечания